een kledingstuk in het jodendom, de talliet
 een gebedskleed in de islam voor de salat